Нуэво-Пайсанду () — город в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду.

География 
Представляет собой северный пригород города Пайсанду. Расположен на берегу реки Уругвай.

Население 
По данным на 2011 год население Нуэво-Пайсанду составляет 8578 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Nuevo Paysandú

Города Уругвая